XI округ () или Ујбуда () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 Ујбуда

Окрузи Будимпеште